Соревнования в скелетоне среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2018 прошли 15 и 16 февраля. Местом проведения соревнований стал центр санных видов спорта «Альпензия», расположенный в непосредственной близости к посёлку Дэквалъмьён, в уезде Пхёнчхан. В соревновании приняли участие 30 спортсменов из 20 стран. Олимпийским чемпионом стал южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин, выигравший все четыре заезда. Третий раз подряд и четвёртый за последние пять Игр олимпийским чемпионом становится представитель страны-хозяйки Олимпийских игр. Серебряную медаль завоевал россиянин Никита Трегубов, выступавший из-за дисквалификации Олимпийского комитета России под олимпийским флагом, причём перед последней попыткой он занимал только 4-е место. Бронзовая медаль досталась бритнацу Доминику Парсонсу. Двукратный серебряный медалист Олимпийских игр Мартинс Дукурс, занимавший после трёх попыток второе место, в последнем заезде показал только пятый результат и опустился на итоговую четвёртую позицию.

Впервые в скелетоне на Олимпийских играх выступили спортсмены из Китая, Украины, Израиля, Ямайки и Ганы.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр